Drofîne (în ) este localitatea de reședință a comunei Drofîne din raionul Nîjnohirskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Drofîne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Drofiîne, Drofiîne
Drofiîne, Drofiîne, Niîjnohirskiîi
Drofiîne, Drofiîne, Niîjnohirskiîi, Crimeea